Rivière à la Carpe kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à la Carpe (vattendrag i Kanada, lat 46,98, long -76,14), Québec, 
 Rivière à la Carpe (vattendrag i Kanada, lat 48,67, long -72,48), Québec, 
 Rivière à la Carpe (vattendrag i Kanada, lat 48,97, long -72,23), Québec, 
 Rivière à la Carpe (vattendrag i Kanada, lat 50,31, long -71,18), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar